Saint Pepin či Saint Pépin může znamenat:
 Pipin I. Starší
 St. Pepin (réva), odrůda vinné révy